Daniel Lopez Alcañiz, jugador de bàsquet espanyol
 Daniel López Pinedo, jugador de waterpolo català.